Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2008 s-au desfășurat în perioada 15-24 august 2008 la Beijing, China.

Stadionul Național 
Probele au avut loc pe Stadionul Național. Cuibul de pasăre a fost construit special pentru Jocurile Olimpice de vară din 2008.

Probe sportive

Masculin 

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin 

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament medalii

Legături externe 

  Athletics at the 2008 Summer Olympics, la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2008
2008